Chaetopsis — рід грибів. Назва вперше опублікована 1825 року.

Класифікація 
До роду Chaetopsis відносять 16 видів:

Примітки 

Роди грибів